Баана — мужское имя. Известные носители:
 Баана, сын Ахилуда — приставник, один из двенадцати чиновников Соломона, на обязанности которых лежало поставлять к царскому столу провизию из разных областей Палестины; они исполняли эти функции помесячно ()
 Баана, сын Хушая — исполнял при Соломоне те же обязанности, что предыдущий ()
 Баана — отец Цадока, принимавшего участие в восстановлении иерусалимских стен по возвращении из Вавилонского плена ()
 Баана, сын Риммона — вениамитянин из города Беероф (евр. Беерот); военачальник израильского царя Иевосфея (); со своим братом Рихавом составил заговор против Иевосфея; в полдень тайком пробравшись во дворец Иевосфея, они убили его спящего и голову отнесли к Давиду в Хеврон, надеясь получить за эту услугу богатые дары; надежды их не оправдались: разгневанный Давид велел их казнить, отрубить им руки и ноги и повесить тела их над колодцем у Хеврона, а голову Иевосфея похоронить в одной могиле с Авениром ()
 Баана, отец Хемба — один из тридцати витязей Давидовых; происходил из города Нетофы ()
 Баана — один из народных вождей, возвратившийся вместе с Зеровавелем из Вавилонского плена (Эзра, 2, 2, и параллельный рассказ у Неемии, 7, 7); вместе с Неемией подписал договор о неуклонном исполнении заветов Торы (; см. также )
 Баана — царь Сидона (ок. 404—401 до н. э.)

Литература